Miejscowości w USA:
 Laird – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Yuma

Gminy w USA:
 Laird (ang. Laird Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Laird (ang. Laird Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps

Miejscowości w Kanadzie:
 Laird w Ontario

Tytuły szlacheckie
 Laird (szkoc. pan, dziedzic) – szkocki posiadacz ziemski.